O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba O IFPB iniciou suas atividades em Campina Grande no final do ano de 2006. Seus primeiros cursos foram ofertados em 2007, tendo como pioneiro o Curso Superior de Tecnologia em Telemática. Além deste o IFPB – Campina Grande oferece também o Curso Superior de Tecnologia em Construção de Edifícios e Licenciatura em Matemática e mais 05 cursos técnicos: Mineração, Manutenção e Suporte em Informática, Petróleo e Gás, Informática e Química.

Situada no agreste paraibano, Campina Grande tem suas atividades econômicas baseadas em extração mineral; culturas agrícolas; pecuária; indústrias de transformação, de beneficiamento e de desenvolvimento de software; comércio varejista, atacadista e tem como ponto forte a indústria de calçados e têxtil.